La ligne 3 du métro de Wuhan est une ligne du métro de Wuhan inaugurée en 2015, entièrement souterraine et comptant 24 stations pour une longueur totale de . Elle relie les terminus Hongtu Dadao et Zhuanyang Dadao.

Histoire

Chronologie 
  : mise en service entre Hongtu Dadao et Zhuanyang Dadao.

Travaux

Tracé et stations 
La ligne entièrement souterraine dessert 24 stations sur  du nord au sud en passant sous la rivière Han et desservant le centre du pôle urbain. Elle est en correspondance avec les lignes 1, 2, 4, 6, 7 et 8 du métro de Wuhan, la ligne 1 du tramway de Wuhan et avec la ligne de Yangluo.

Liste des stations

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Wuhan
 Tramway de Wuhan

Liens externes 
 .